Игорь Андреевич (Николаевич) Чёрный ( 1900 — 1970) — советский оптик.

Биография 
Родился в августе 1900 года. Окончил ЛИТМО. Работал в ГОИ имени С. И. Вавилова, с 1935 года старший научный сотрудник, руководитель группы в лаборатории научной фотографии.
При его непосредственном участии в 1934 году в Харькове на базе трудкоммуны А. С. Макаренко было организовано массовое производство первых советских малоформатных фотокамер ФЭД.

В предвоенный период участвовал в коллективной работе ГОИ по созданию советской системы сенситометрии черно — белых материалов на прозрачной подложке. Выполнил ряд методических и аппаратурных разработок, в том числе совместно с М. В. Савостьяновой и Г. И. Киреевым сконструировал стандартный сенситометр ФСР — 4.

После начала войны — в эвакуации в Йошкар-Оле. Там в 1942 году были созданы фотоаппараты — ДФ (с семилинзовым объективом 1:25/1500 мм) и ПДФ (с объективом 1:25/1500, 300 мм) (Г. П. Фаерман, И. Н. Чёрный, И. А. Тельтевский, Л. А. Вентман и Д. С. Волосов).

В 1949 году участвовал в фотосъёмках ядерных взрывов.
В 1950-х годов руководил научной лабораторией по созданию новой фототехники.

Последняя должность — начальник Лаборатории любительской фотоаппаратуры.

В 1937 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1968 году на основе доклада «Приборостроение в области научной и прикладной фотографии» присвоена степень доктора технических наук.
Умер 20 февраля 1970 года.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1946) — за изобретение нового войскового оптического прибора (за 1943—1944 годы)
 Сталинская премия второй степени (1946) — за разработку новой системы и приборов для определения чувствительности фотоэмульсий (за 1945 год)
 орден «Знак Почёта»
 медали

Публикации 
 Черный И. А. Самуров Л. А. «Фотокамера ГОИ», Л., 1947 г.
 Черный И. А. Самуров Л. А. Отчет по работе Ф-12-48 Фотокамера «Ленинград». 1948 г.
 Описание устройства и руководство к пользованию комплектом приборов для визуальной и фотографической разведки [Текст] / Сост. И. Н. Черный. — Москва : Оборонгиз, 1945. — 72 с. : ил.; 20 см.

Источники 
 Игорь Андреевич Черный (1900—1970). "Ж. научн . и прикл . фотогр. 1970 , 15 , No 4 , 314—315
 И. А. Черный в статье "Рождение советской «Лейки» — «Пролет. фото» № 2 — 1933 г., стр.40.
 https://ergofoto.ru/articles/history/razvitie-fotografii-v-sssr-63
 Фото https://ru.djvu.online/file/7BPzMXxDEZ6JQ

Оптики СССР